Инасиу или Инасио (, ) — португальская и испанская фамилия или имя. Известные носители:

 Аугушту Инасиу (род. 1955) — португальский футболист.
 Гонсалу Инасиу (род. 2001) — португальский футболист.
 Луис Инасиу Лула да Силва (род. 1945) — бразильский политик, президент Бразилии с 1 января 2003 по 1 января 2011 года.
 Инасио Жозе Жоэлсон (род. 1983) — бразильский футболист.
 Жуан Батиста Инасио (род. 1982) — бразильский футболист.